Светско првенство у рукомету 2001. одржано је у Француској од 23. јануара до 4. фебруара 2001. године. Прваци су постали Французи који су у финалу били бољи од Шведске, док је у утакмици за треће место СР Југославија савладала Египат.

Групна фаза такмичења

Група А (Монпеље)

Група Б (Нант)

Група Ц (Безансон)

Група Д (Денкерк)

Завршница

Коначан пласман

Спољашње везе 

 СП 2001.

Светско првенство у рукомету
Рукомет у 2001.